Bethel Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bethel Township (Illinois)
 Bethel Township (Indiana)
 Bethel Township (Iowa)
 Bethel Township (Michigan)
 Bethel Township (Missouri)
 Bethel Township (North Dakota)
 Bethel Township (Clark County, Ohio)
 Bethel Township (Miami County, Ohio)
 Bethel Township (Monroe County, Ohio)
 Bethel Township (Delaware County, Pennsylvania)
 Bethel Township (Armstrong County, Pennsylvania)
 Bethel Township (Lebanon County, Pennsylvania)
 Bethel Township (Fulton County, Pennsylvania)
 Bethel Township (Berks County, Pennsylvania)
 Bethel Township (South Dakota)